— муниципальный парк в специальном токийском районе Сэтагая.

Парк был основан в 1983 году. Главные выставки этого парка — старые дома.

В этом парке мы можем испытывать жизнь людей в Периоде Эдо и Периоде Мейдзи.

Дзидаюбори 
Дзидаюбори — искусственная река, которую Коидзуми Дзидаю выкопал с 1597 до 1612 год, для сельского хозяйства. Но теперь река не используется для этих целей. Эта река была восстановленна в парке.

См. также 
 Япония
 Сетагая

Ссылки 
 世田谷区公式サイト　次大夫堀公園

Сады и парки Токио